Recaș, een stad in het Roemeense district Timiș
Recas (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo